D'Angelo et d'Angelo sont des patronymes.

D'Angelo est aussi un prénom et un pseudonyme.

Patronyme

  (né en 1984), entrepreneur internet américain ;
 Andrea D'Angelo (né en 1972), écrivaine italien ;
 Beverly D'Angelo (née en 1951), actrice et chanteuse américain ;
 Davide D'Angelo (né en 1982), coureur cycliste italien ;
  (1932-2013), géologue et paléontologue chilien ;
 Francesco d’Angelo (1446-1488), sculpteur et ingénieur italien ;
  (né en 1959), entrepreneur canadien ;
 Gianfranco D'Angelo (1936-2021), acteur et comédien italien ;
 Gianna D'Angelo (1929-2013), soprano américaine ;
 Jacopo d'Angelo (c. 1360-1410/11), humaniste italien ;
 Jean-Yves D'Angelo (né en 1959), pianiste et compositeur français ;
Jérémie d'Angelo (né en 1981), artiste peintre français, sous le pseudonyme de Pechelune;
  (1924-2013), joueuse américaine de baseball ;
 Karl d'Angelo (1890-1945), commandant de camp de concentration nazi ;
 Mario d'Angelo (né en 1954), expert en management et universitaire français ;
 Mirella D'Angelo (né en 1956), actrice italienne ;
 Nino D'Angelo (né en 1957), chanteur et acteur italien ;
 Robin DiAngelo (né en 1956), sociologue et militante antiraciste américaine ;
 Sabrina D'Angelo (née en 1993), joueuse canadienne de soccer ;
 Salvo D'Angelo (1909-1989), producteur de cinéma italien ;
  (né en 1973), bassiste suédois ;
 Stéphane d'Angelo (né en 1961), joueur français de football ;
 Vincenzo D'Angelo (1951-2008), poloïste italien.

Pseudonyme 

 Michael Eugene Archer (né en 1974), chanteur américain.

Prénom

Voir aussi 
 Le Monde d'Angelo (1998), téléfilm français
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom